Neuschönau ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Neuschönau, Gemeinde im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Neuschönau (Großschönau),  Ort in Sachsen.
 Neuschönau (Steyr), Ortsteil der Stadt Steyr, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Altschönau